

Anno 
 790 o 790 a.C.

Codici 
 790 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dominion Observatory, ad Ottawa, nella regione canadese dell'Ontario

Matematica 
 790 – numero